Dissezione (matematica) – classico problema della geometria che consiste, dati due poligoni, nel dividerne uno in modo da poterne ricomporre i pezzi a formare l'altro (la possibilità è dimostrata dal teorema di Bolyai-Gerwien) 
Dissezione (anatomia) – la pratica per l'esame anatomico di piante, animali e dell'uomo
Dissezione (medicina) (o dissecazione) – patologia consistente in uno slaminamento dei vasi sanguigni
Dissezione dell'aorta